Il singolare del torneo di tennis ATP Sain, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kent Carlsson che ha battuto in finale Thierry Champion 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Kent Carlsson (campione)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Alberto Mancini (semifinali)
 Marcelo Filippini (semifinali)

 Thierry Tulasne (primo turno)
 Francesco Cancellotti (quarti di finale)
 Pedro Rebolledo (primo turno)
 Claudio Pistolesi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Saint-Vincent 1988